Ната́ниель (Нат) Факсо́н (, род. 11 октября 1975, Бостон, Массачусетс) — американский актёр, комедиант и сценарист, обладатель премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий (2011).

Ранняя жизнь 
Факсон провел ранние годы в сообществе на берегу моря в Манчестере-бай-Си, штат Массачусетс, где он ходил в школу Бруквуд (). Позже он выпустился из школы Холдернесс () в Плимуте, штат Нью-Гэмпшир, а затем окончил колледж Гамильтон () в Нью-Йорке в 1997 году. Факсон также является членом комедийной скетч-группы «The Groundlings», которая выступает с 2001 года.

Личная жизнь 
Факсон женат на Миган Гадд (), от которой у него есть трое детей, Рути (), Отис () и Беатрис ().

Фильмография

Телевидение

Кино

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Киноактёры США
Выпускники Школы Холдернесс
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий